Список национальных праздников включает неполный перечень исторических, политических или культурных событий, связанных с историей государств, с соответствующей датой, выбранной в качестве основного дня празднования каждой из указанных стран.

Календарь национальных праздников 


См. также 
 Праздник
 День нации
 Список национальных праздников по странам

Праздник